Алекса́ндр Беспа́лов:
 Беспалов, Александр Антонович (1913—1983) — советский оптик-механик Ленинградского оптико-механического объединения имени В. И. Ленина, лауреат Сталинской премии. 
 Беспалов, Александр Александрович (1943—1999) — деятель российских спецслужб, генерал-полковник.
 Беспалов, Александр Геннадьевич (род. 1981) — российский шоссейный велогонщик.
 Беспалов, Александр Дмитриевич (род. 1950) — член Совета Федерации РФ.
 Беспалов, Александр Иванович (1923—2004) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Беспалов, Александр Николаевич (род. 1952) — российский военачальник, генерал-лейтенант.